Воробьёв (Воробьёва) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 
 Воробьёв, Антон Геннадьевич (род. 1990) — российский велогонщик.
 
 Воробьёв, Аркадий Никитич (1924—2012) — советский тяжелоатлет, учёный, писатель. Заслуженный мастер спорта СССР.

Б

В 
 
 
 
 Воробьёв, Виталий Яковлевич (1944—2017) — советский и российский дипломат.

Г 
 Воробьёв, Габриэль Владиславович (1967—2015) — российский рок-музыкант, киноактёр и диджей.
 Воробьёв, Гавриил Ефимович (1888—1924) — политический и общественный деятель УНР.
 
 Воробьёв, Георгий Иванович (1914—2002) — советский партийный и государственный деятель.
 Воробьёв, Григорий Александрович (ок. 1490—?) — дьяк великого князя Василия III и царя Ивана IV Грозного.
 Воробьёв, Григорий Александрович (1860—1907) — историк и археолог.

Д 
 Воробьёв, Даниил Владимирович (род. 1981) — российский актёр, режиссёр.

Е 
 
 Воробьёв, Егор Терентьевич (1918—2011) — гвардии младший сержант, Герой Советского Союза.
 Воробьёв, Ермолай Антонович (ок. 1620 — после 1681) — дьяк времён царствования Алексея Михайловича и Фёдора III Алексеевича.

И 
 
 Воробьёв, Игорь Станиславович (род. 1965) — российский композитор, музыковед.

К 
 Воробьёв, Кирилл Викторович (Баян Ширянов; 1964—2017) — русский писатель и журналист.
 Воробьёв, Клим Николаевич (род. 1984) — российский легкоатлет.

Л 
 Воробьёв, Лев Васильевич (1931—2010) — советский космонавт.

М 
 Воробьёв, Максим Никифорович (1787—1855) — русский живописец.
 Воробьёв, Матвей Александрович (ок. 1760 — после 1799) —  командир и первый шеф 4-й егерского полка в швейцарском походе русской армии корпуса А. М. Римского-Корсакова (1798 г.)
 
 Воробьёв, Модест Евграфович (1810 — ?) — поручик, предводитель Бежецкого уездного дворянского собрания Тверской губернии.

Н

П

Р 
 Воробьёв, Роман Константинович (род. 1984) — российский футболист.

С 
 
 
 Воробьёв, Степан Иванович (1911—1994) — Герой Советского Союза.
 Воробьёв, Сократ Максимович (1817—1888) — русский живописец, график.

Ф 
 Воробьёв, Фёдор Григорьевич (1924—1982) — Герой Социалистического Труда.
 Воробьёв, Филипп Абрамович (1868—?) — крестьянин, депутат II Государственной думы от Воронежской губернии.

Э 
 Воробьёв, Эдуард Аркадьевич (род. 1938) — советский и российский военачальник, политический деятель.

Ю

Я



Составные фамилии 
 
 Воробьёва-Стебельская, Мария Брониславовна (Маревна; 1892—1984) — русская художница и мемуаристка.
 Воробьёва-Хржич, Наталья Юрьевна (род. 1949) — советская актриса, югославская и хорватская писательница и поэтесса.

Топоним 
 Воробьёв — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области России.
 Воробьёв — хутор в Абинском районе Краснодарского края России.
 Воробьёв — село в Репкинском районе Черниговской области Украины.

См. также

Примечания